Viggo Bentzon kan syfta på:

* Viggo Bentzon (1861–1937), dansk jurist
 Viggo Bentzon (född 1938), dansk konstnär

Se även 
 Niels Viggo Bentzon (1919–2000), dansk musiker